

Cinema 
 Mi familia (My Family, Mi familia, noto anche come My Family) – film del 1995 diretto da Gregory Nava

Musica 
 My Family – singolo di Rosanna Rocci del 1991
 My Family – album compilation del 1995 contenente la colonna sonora del film Mi familia

Televisione 
 My Family – serie televisiva britannica trasmessa da BBC One dal 2000 al 2011
  – serie televisiva giapponese del 2022